Haskell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Haskell Township (Arkansas)
 Haskell Township (Kansas)
 Haskell Township (Coal County, Oklahoma)
 Haskell Township (Tillman County, Oklahoma)